Будинок Уряду () у Мінську — велика адміністративна будівля в столиці Білорусі місті Мінську, пам'ятка радянської архітектури конструктивізму міжвоєнного періоду. У будинку працює Палата представників Білорусі, яка розміщується в овальній залі будинку Уряду; Рада Міністрів — керівний орган виконавчої влади країни, Центральна виборча комісія Білорусі, Президентська бібліотека Республіки Білорусь.

Загальні дані 
Будинок Рад розташований на площі Незалежності у само́му центрі Мінська за адресою:
 вул. Радянська, буд. 11, м. Мінськ — 220010, Республіка Білорусь.

Автор проєкту будівлі — відомий радянський архітектор Йосип Лангбард.

З історії будівлі 

Місцем для будівництва Будинку Уряду наприкінці 1920-х років спеціальна комісія визначила ділянку «по Совєтській вулиці, починаючи з Новомосковської і закінчуючи Берсана». Під знесення потрапила вся стара забудова, хаотично розміщена на всій площині майбутнього будівельного майданчика. Проєкт Йосипа Лангбарда був визнаний найкращим на загальносоюзному конкурсі в 1929 році. Будівництво тривало чотири роки, протягом 1930—34 років.

Будинок Уряду БРСР став найвищим досягненням Лангбарда в архітектурі. Будівля була найбільшою і найвищою в республіці громадською спорудою міжвоєнного часу. Загальний об'єм будинку склав 220 тисяч м³. Його структура була заснована на симетричному збільшенні об'ємів та висот від периферії головного фасаду до центру. 

Перед центральним фасадом Будинку Уряду було встановлено пам'ятник Володимиру Леніну (автори — архітектор Й Лангбард і відомий ленінградський скульптор М. Манізер).

За спорудження Будинку Уряду в Мінську в 1934 році архітектор отримав звання «заслужений діяч мистецтв БРСР».

У період німецької окупації 1941—44 років під час Другої Світової війни у Будинку Уряду містився Штаб СС, гестапо, люфтваффе та продуктові склади. Да будинку було навіть проведено окрему залізничну гілку від станції «Мінськ-Пасажирський» для підвезення вантажів. При відступі споруда палала й була замінована, однак її не підірвали.

Посилання 

 Офіційний сайт Ради Міністрів Республіки Білорусь 
 Будинок Уряду в Мінську, фотогалерея + детальна розповідь  на www.minsk-old-new.com («Мінськ старий і новий. Мінськ у фотографіях») 

Архітектура Мінська
Конструктивізм в архітектурі
Будівлі парламентів
Історико-культурні цінності Республіки Білорусь